Mitologija:
 Irena (božica), kćer Zeusa i Temide
 Irena (Posejdonova kćer), Posejdonova kćer

Ostalo:
 Irena (mjesec), prirodni satelit planeta Jupiter iz grupe Carme
 Irena (ime), žensko ime